Paradrina fusca är en fjärilsart som beskrevs av John Henry Leech 1900. Paradrina fusca ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
fusca